

Sigle 
Centro di risorse biologiche
 Clube de Regatas Brasil – società calcistica brasiliana
 Croix-Rouge de Belgique – nome (in lingua francese) della società belga della Croce Rossa
 Croix-Rouge Burkinabè – società della Croce Rossa del Burkina Faso

Astronomia 
  CrB – abbreviazione della costellazione della Corona Boreale

Musica 
 CRB (strumenti musicali) – Marchio italiano di strumenti musicali a tastiera noto negli anni '60/'70.

Codici 
 CRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Collarenebri (Australia)

Altro 
 CRB – sigla dei Canonici regolari della Congregazione ospedaliera del Gran San Bernardo
 Command-Response buffer